Robert T. Matthews (1921 - 13 de marzo de 2018 ) fue un piloto de motociclismo Británico, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1949 hasta 1959. Robert fue campeón irlandés en las categorías de 350cc y 500cc. Una vez retirado del motociclismo, emigró a Canadá en 1966.

Resultados en el Campeonato del Mundo

(carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de 350 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.